Irina Sergejewa ist der Name folgender Personen:

* Irina Sergejewa (Langstreckenläuferin) (* 1987), russische Langstreckenläuferin
 Irina Anatoljewna Sergejewa, Geburtsname von Irina Anatoljewna Priwalowa (* 1968), russische Sprinterin und Hürdenläuferin